CEV Champions League 2018-2019 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2018-2019 – torneo pallavolistico maschile